Ми́лан Мила́нович:
 Миланович, Милан (род. 1963) — югославский футболист, ныне тренер.
 Миланович, Милан (род. 1991) — сербский футболист, игрок итальянского «Палермо».